Универса́льная почто́вая ма́рка (универса́льная ма́рка, или ма́рка о́бщего назначе́ния) () — почтовая марка, которой можно оплатить любое почтовое отправление в данной стране. 

Универсальные марки, тогда просто почтовые марки, впервые появились в 1840 году. После этого события принципиально новые виды универсальных марок появлялись два раза: первый раз в 1871 году, второй раз в 1969 году. Универсальные почтовые марки, сумев отрастить две новые, имеют три «головы»: стандартную (), коммеморативную () и автоматную ().

Вре́менная универса́льная ма́рка — почтовая марка, выпущенная не как универсальная, но используемая как универсальная.

Место универсальных марок в общей классификации

Официальный уровень 

Почтовые марки делятся на три группы:
1) официальные, или выпущенные почтой, которые были выпущены:
а) центральной почтовой администрацией (ЦПА);
б) местной почтовой администрацией (МПА) с разрешения ЦПА;
2) полуофициальные, или выпущенные с ведома почты, которые были выпущены:
а) МПА без разрешения, но и без запрета ЦПА;
б) частным юридическим или физическим лицом с разрешения ЦПА;
3) неофициальные, или выпущенные без ведома почты, или частных почт, которые:
а) были выпущены частным юридическим или физическим лицом;
б) при этом не имели разрешения ЦПА или прямо нарушали запрет ЦПА.

Это разделение почтовых марок на три группы представим в виде таблицы.

Официальные марки 

Группа почтовых официальных марок делится на четыре подгруппы по признаку сферы обращения:
1) общего пользования, или универсальные, для оплаты общедоступных видов почтовых отправлений и услуг;
2) специального пользования, используемые ограниченным кругом лиц и учреждений;
3) временного пользования — провизории;
4) внутреннего пользования, используемые почтовыми учреждениями в служебных целях.

В свою очередь, группа почтовых официальных марок общего пользования делится на три подгруппы:
1) универсальные марки;
2) марки для различных видов отправлений и услуг;
3) марки для различных видов почты.

Дерево классификации почтовых марок 

Классификацию почтовых марок, изложенную выше, представим в виде дерева. Получается дерево классификации сверху понятия «универсальная марка», начиная от самого верхнего понятия «почтовая марка».

Классификация универсальных марок

Стандартные марки 

С 1840 года, то есть с выпуска первых почтовых марок в Великобритании, универсальные марки были синонимом стандартных. Никаких других универсальных марок до 1871 года не было.

Стандартные марки, или дефинитивы, — марки, которые выпущены:
1) массовым тиражом;
2) на длительный срок.
Стандартные марки противопоставляются специальным маркам, которые выпускаются по определённым поводам.

Стандартные марки классифицируют по территориальному признаку следующим образом:
1) для любых отправлений, другими словами, для почтовой связи как внутри страны, так и с заграницей;
2) для внутренних отправлений, другими словами, для почтовой связи только внутри страны;
3) для международных отправлений, другими словами, для почтовой связи только с заграницей;
4) локальные, другими словами, для почтовой связи внутри определённых территорий;
5) зональные, другими словами, для почтовой связи, ограниченной политическими или экономическими причинами.

Два разделения стандартных марок

Специальные, или коммеморативные, марки 

С 1871 года понятие универсальных марок разделилось на две группы: стандартные и специальные (коммеморативные). В Перу была выпущена первая в мире коммеморативная марка.

На практике, например, в каталогах почтовых марок, универсальные марки могут быть разбиты на две отдельно описываемые группы:
1) стандартные марки ();
2) коммеморативные марки (),
как это сделано, например, в японских каталогах почтовых марок Японии «Сакура» и специализированном.

Не следует путать специальные (коммеморативные) марки как вид марок общего пользования с марками специального пользования.

Специальные, или событийные, или коммеморативные, марки — марки, выпуск которых состоялся в память какого-либо события или особого случая, или отмечает какой-либо примечательный факт, — в отличие от стандартных марок. Этот вид марок делится на три группы:
1) благотворительные марки — марки с доплатой к номиналу, не всегда напечатанной на марке;
2) памятные марки — это марки:
а) событийные, выпущенные в связи с событиями;
б) юбилейные, выпущенные в связи с годовщинами и юбилеями;
в) траурные, в память видных государственных и общественных деятелей;
3) тематические марки — марки, не являющиеся первыми двумя типами коммеморативных марок. На них изображены растения, животные, пейзажи, архитектурные памятники , образцы техники и так далее.

Марки печатающих автоматов, или автоматные марки 

В 1969 году во Франции впервые в мире была напечатана экспериментальная универсальная марка нового вида: автоматная. Эта марка показана на рисунке справа.

В августе 1976 года появились первые массовые автоматные марки: в Швейцарии были внедрены наклейки «Фрама». С этого времени автоматные марки выпускаются постоянно в разных странах. Но не следует путать их с продаваемыми автоматами обычными стандартными рулонными марками.

Марки печатающего автомата, или автоматные марки, или МПА, или АТМ — знаки почтовой оплаты, которые:
а) полностью или частично печатаемые автоматом непосредственно при покупке;
б) могут быть использованы в любое время в любом месте страны.

По объёму печати этот вид марок естественным образом делится на две группы:
1) полностью печатаемые автоматом марки, которые печатаются автоматом полностью с рисунком и номиналом на бумаге соответствующего качества с клеевым слоем;
2) частично печатаемые автоматом марки, рисунок которых отпечатан ранее; автомат печатает только цифры номинала и, если необходимо, другие дополнительные знаки.

Дерево классификации универсальных марок 

Классификацию универсальных марок, изложенную выше, представим в виде дерева. Получается дерево классификации понятия «универсальная марка».

Описание универсальных марок

Универсальная марка 

Универсальная почтовая марка — самый распространённый вид почтовой марки, который:
1) позволяет оплатить любое почтовое отправление, облагаемое почтовым сбором;
2) удостоверяет произведённую оплату.

Почтовые администрации многих стран выпускают только универсальные марки для оплаты всех почтовых сборов.

Четыре первых универсальных марки, в том числе и первая марка «Чёрный пенни», были выпущены в 1840—1841 годах в Великобритании как вообще первые наклеиваемые официальные почтовые марки. Ниже находятся изображения этих четырёх марок.

Далее показаны изображения первых универсальных марок Российской Империи, РСФСР, СССР и России.

Ограничения использования универсальных марок 

Распространена такая организация почтовой деятельности, в которой использование универсальных марок ограничено. Существуют два фактора такого ограничения.

1. Выпуск специальных видов марок общего пользования, в области действия которых универсальные марки не используются:
1) марки для различных видов отправлений и услуг (газетные, денежных почтовых переводов, денежных почтовых поручений, заказные, посылочные, специальной доставки, спешной почты, страховые, телеграфные, телефонные, уведомления о вручении, фонопочты, ценных писем);
2) марки для различных видов почты (авиационные, автомобильные, вьючной почты, железнодорожные, катапультной почты, паромные, пневматической почты, подводной почты, ракетная, судовой почты, цеппелинной почты).

2. Область применения самих универсальных марок ограничена:

1) внутренней почтой:
а) Ганновер 1850/1855;
б) Турция 1876—1914;

2) международной почтой:
а) Перу 1880/1886;
б) Турция 1876—1914;

3) местной почтой:
а) Перу 1873 — для Лимы;
б) Россия 1863/1864 — для Петербурга, Москвы, Астрахани, Казани;
в) Северогерманский почтовый союз 1868/1874 — для Гамбурга;

4) определённой валютной зоной: для зон и стран с валютой в грошах или в крейцерах:
а) Германия 1872/1875;
б) Северогерманский почтовый союз 1868/1872;
в) Турн-и-Таксис 1852/1867.

Временные универсальные марки 

Временная универсальная марка — почтовая марка, выпущенная не как универсальная, но которая временно используется как универсальная. Причинами появления временных универсальных марок являются:
 отсутствие в данное время универсальных марок;
 одновременно с этим наличие запаса изъятых из обращения марок других видов.

Временные универсальные марки появляются в результате следующих действий.

1. Главным образом временные универсальные марки возникают в результате надпечаток с соответствующим текстом, в основном из остатков тиражей марок:

1) обычно путём надпечатки марки новой страны превращаются марки страны-предшественницы:
а) у оккупационных выпусков;
б) при завоевании независимости колониями;

2) правительство Турции в Анкаре в 1920 и 1922 годах по причине отсутствия универсальных марок как собственных новых, так и прежней Османской империи, пригодных для надпечаток, сделало временные универсальные марки из всевозможных налоговых и гербовых марок, напечатав на них текст «Османская почта 1920».

2. Не считая местных выпусков, в качестве временных универсальных марок некоторые страны издавали наклейки с наборным текстом:
1) Габон 1889;
2) Ниёве Републик 1886;
3) Уганда 1895/1897 — Угандийские каури.

3. Без каких-либо обозначений временными универсальными марками служили:

1) служебные марки, например, Эфиопия 1931;

2) посылочные марки, например, Берег Слоновой Кости 1903;

3) сберегательные марки, например, Россия и РСФСР 1918/1920;

4) контрольные марки, например, РСФСР 1920;

5) гербовые марки, например:
а) Австро-Венгрия 1854/1857;
б) Великобритания 1881/1884;
в) Испания 1882—1908;
г) Россия 1917;
д) Боливия 1870/1893;
е) Гватемала 1872, 1894;
ж) Коста-Рика 1884/1889;

6) телеграфные марки, например:
а) Испания 1879;
б) Чили 1891;

7) марки дополнительного сбора, например, Бразилия 1953.

4. Также в качестве временных универсальных марок отчасти могут рассматриваться разрезанные почтовые марки.

См. также

Примечания

Источники